Дик ван Дейк (; 15 февраля 1946, Гауда, Нидерланды — 8 июля 1997, Ницца, Франция) — нидерландский футболист, игравший на позиции нападающего.

Биография

Карьера игрока 
Дик ван Дейк вырос в нидерландском городе Гауда, свою футбольную карьеру Дик начал в местной детской команде ОНА. В 1963 году 16-летний Дик перешёл в футбольную школу клуба СВВ по приглашению тренера Ханса Крона. С СВВ Дик выступал во втором нидерландском дивизионе и был одним из лучших нападающих. Скауты клуба «Твенте» заприметили одарённого форварда и запросили СВВ назвать сумму цены на футболиста. СВВ назвал сумму в 200 тыс. гульденов, и «Твенте» пришлось отказаться от столь высокой цены. Спустя год, в 1967, когда цена на ван Дейка упала до 70 тыс. гульденов, «Твенте» смог заполучить Дика.

В «Твенте» ван Дейк в первых пяти матчах забил 7 мячей, всего в чемпионате Нидерландов сезона 1967/68 Дик забил 22 мяча в 33 матчах, став восьмым в списке бомбардиров чемпионата и лучшим бомбардиром своего клуба. Следующий сезон для Дика был ещё успешнее, «Твенте» наряду с «Фейеноордом» и «Аяксом» боролся за чемпионский титул, но всё же «Твенте» финишировал на третьем месте, отстав от чемпиона «Фейеноорда» на 10 очков. Дик за сезон 1968/69 забил 30 мячей, став наряду с Уве Чиндваллем лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов.

3 ноября 1968 года в матче против «Аякса» ван Дейк забил три мяча, а «Твенте» победил со счётом 5:1, возможно, это побудило руководство «Аякса» заполучить нападающего. В июне 1969 года за ван Дейка «Аякс» заплатил 750 тыс. гульденов. В первом сезоне за «Аякс» 23-летний Дик забил 23 мяча в 32 матчах и стал чемпионом Нидерландов. В следующем сезоне 1970/71 ван Дейк редко выходил в основном составе с первых минут, но всё же забил 18 мячей в 29 матчах, а «Аякс» завершил сезон на втором месте, отстав от чемпиона «Фейеноорда» на пять очков. В 1971 году в финале Кубка европейских чемпионов, проходившем в Лондоне на стадионе «Уэмбли», «Аякс» встретился а греческим «Панатинаикосом», со счётом 2:0 «Аякс» победил греческий клуб, а один из мячей забил ван Дейк.

В 1972 году после третьего сезона в «Аяксе» ван Дейк покинул клуб и перешёл во французскую «Ниццу». За «Ниццу» в первом сезоне Дик забил 20 мячей в 27 матчах, это во многом помогло «Ницце» занять вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции сезона 1972/73, а ван Дейк занял четвёртое место в списке бомбардиров Франции. В сезоне 1973/74 Дик забил всего 10 мячей в 31 матче, и это стало одной из причин его ухода из клуба.

В 1974 году ван Дейк перешёл в испанскую команду «Реал Мурсия», за которую провёл 19 матчей и забил 4 мяча, а клуб по итогам сезона 1974/75 покинул высшую лигу, заняв последнее 20 место.

Год спустя Дик завершил свою футбольную карьеру и вернулся во Францию, жил неподалёку от Сен-Поль-де-Ванс, а работал в Ницце брокером.

Карьера в сборной 
Дебют ван Дейка в национальной сборной Нидерландов состоялся 26 марта 1969 года в матче против сборной Люксембурга, матч завершился победой Нидерландов 4:0, а ван Дейк отличился одним забитым мячом. Свой последний матч за сборную Дик провёл 10 октября 1971 года против сборной Восточной Германии. Всего за сборную Дик провёл 7 матчей и забил 2 мяча.

Смерть 
8 июля 1997 года Дик ван Дейк внезапно умер в возрасте 51 года. Медицинское вскрытие показало, что он скончался от бактериальной инфекции сердечных клапанов. Был похоронен на юге Франции на кладбище Сен-Поль-де-Ванс. В память о нём в 1997 году был проведён футбольный матч между его самой первой командой ОНА и амстердамским «Аяксом». В 2007 году был проведён сбор денежных средств для возведения нового мавзолея на кладбище. У Дика остались дочь и сын Дик ван Дейк-младший.

Достижения 
 Чемпион Нидерландов: 1970, 1972
 Обладатель Кубка Нидерландов: 1970, 1971, 1972
 Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1971, 1972

Ссылки 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Реал Мурсия»